Lazebník sevillský je jméno velmi úspěšné divadelní hry, kterou napsal Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, a jejích četných operních a filmových zpracování.

Díla 
 Lazebník sevillský (hra) – původní hra od de Beaumarchaise

Opery 
 Lazebník sevillský (Rossini) – Rossiniho slavná opera
 Lazebník sevillský (Paisiello) – Paisiellova opera

Filmy 
 Lazebník sevillský (1904)
 Lazebník sevillský (1933)
 Lazebník sevillský (1938)
 Lazebník sevillský (1943)
 Lazebník sevillský (1944)
 Lazebník sevillský (1948)
 Lazebník sevillský (1958)
Podobné
 Lazebník sibiřský